Coelophysis (do latim "forma oca") foi um gênero de dinossauros carnívoros e bípedes que viveram no fim do período Triássico e no início do período Jurássico. Media de 2,5 a 3 metros de comprimento, 1 metro de altura e pesava até 45 quilogramas.

O Coelophysis viveu na América do Norte e África seus registros fósseis foram encontrados no Arizona, Novo México e África do Sul nos Estados Unidos e Zimbábue. Acredita-se que esse dinossauro vivesse em bandos para que pudessem caçar animais bem maiores. Cerca de 100 fósseis de Coelophysis, juvenis e adultos, foram encontrados em “Ghost Ranch” no Novo México, EUA. No entanto, não há evidência suficiente para se afirmar que estes dinossauros viviam em grupo pois poderiam ter morrido numa armadilha natural, como areia movediça.

Foram identificadas duas formas de Coelophysis, uma bem robusta e outra esbelta, a princípio acreditou-se que eram duas espécies diferentes, porém, mais tarde, os paleontólogos concluíram que se tratavam de macho e fêmea da mesma espécie.

Ver também 
 Outros dinossauros
 Taxonomia dos dinossauros

Coelophysoidea
Dinossauros do Triássico
Dinossauros da América do Norte
Espécies fósseis descritas em 1889